Claymore (zwaard), tweehandig zwaard 
 M18A1 Claymore-antipersoneelsmijn, een antipersoneelsmijn
 Claymore (manga)
 Scottish Claymores, een professioneel American footballteam uit Schotland
 Claymore (Nieuw-Zuid-Wales), een buitenwijk van Sydney, Australië
 Claymore-klasse, een scheepsklasse uit de Franse Marine van 13 schepen die in de Eerste Wereldoorlog dienstdeden

Personen:
 Frank Claymore, een filmregisseur